Autodefensa de la República de Polònia (del nom en polonès Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej), partit polític de Polònia 
 Partit Republicà de Geòrgia (del nom en georgià საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, transcrit: Sak’art’velos Respublikuri Partia), partit polític de Geòrgia
 Sozialistische Reichspartei, partit polític històric de la República Federal d'Alemanya
 Servei de Responsabilitat Professional, òrgan del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
 Partícula de reconeixement del senyal (del nom en anglès Signal Recognition Particle), nucleoproteïna d'ARN implicada en el reconeixement de noves proteïnes
 Protocol de sol·licitud de sessió (del nom en anglès Session Request Protocol), protocol de la norma USB On-The-Go
 srp també és el codi ISO 639-3 del serbi, una llengua eslava